Ishockey vid olympiska vinterspelen 1976 spelades i Innsbruck i Österrike. Sovjetunionen vann guld före Tjeckoslovakien och Västtyskland. Stjärnforwarden, Valerij Charlamov gjorde det matchavgörande målet.

Kanada deltog inte på grund av det så kallade Kanadabråket och Sverige deltog inte eftersom Svenska Ishockeyförbundets förbundsstyrelse ansåg att Sverige inte längre kunde leva upp till amatörreglerna. Det hade först startats ett svenskt OS-lag under ledning av Hans "Virus" Lindberg med spelare från de sex lag som inte kvalificerade sig för spel den nystartade svenska Elitserien i ishockey säsongen 1975/1976. De sex lagen var: IF Björklöven, IF KB Karlskoga, Mora IK, Tingsryds AIF, Västerås IK och Örebro IK. Laget lades ned i början av 1975 efter två vinster och två förlustmatcher mot USA och Västtyskland. Men en större anledning till att Sverige inte deltog var att man var oroliga för att Elitserien skulle drabbas av minskade publikintäkter efter olympiska vinterspelen.

Medaljfördelning

Kvaliceringsmatcher 
Vinnarna i kvalificeringsomgången spelade i grupp A om platserna 1-6. Förlorarna spelade i grupp B om platserna 7-12.

Gruppspel

Grupp A 

Ettan vinner guld, tvåan silver och trean brons.

*Resultatet efter matchen Tjeckoslovakien - Polen var 7-1. Men det visades sig att en av de tjeckoslovakiska spelarna hade lämnat ett positiv dopningstest. Laget förklarades som förlorare med resultatet 0-1. Beslutet innebar att Polen vann matchen men det underliga var att laget fick inga poäng.

Grupp B 
Lag som förlorar sina matcher i kvaliceringsomgången, spelade i denna grupp om platserna 7 - 12.

Poängligan

Slutställning

Källor

Externa länkar

Olympiska vinterspelen 1976
1976
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1976